Leon Olszewski (1894-1942) –  niemiecki duchowny katolicki
 Leon Olszewski –  polski polityk, poseł na Sejm PRL
 Leon Olszewski –  polski ekonomista, profesor, autor podręczników

Zobacz też